Олег Кудрин:
 Кудрин, Олег Викторович (род. 1964) — русский писатель, редактор и журналист, кандидат педагогических наук.
 Кудрин, Олег Иванович (1922—2014) — доктор технических наук, профессор МАИ.